New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2018 – czterdziesta druga edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 13–14 stycznia 2018 roku w Rotorua.

Zawody po raz piąty zostały rozegrane w Rotorua i przeprowadzone na Rotorua International Stadium. Koszt biletu normalnego na turniej wynosił 15 NZD, a ulgowego 5 NZD, z bezpłatnym wejściem dla osób poniżej piątego roku życia.

Obsada zawodów pozostała na niezmienionym poziomie – w żeńskim turnieju wystąpiło dwanaście zespołów, w męskich wystąpiło natomiast szesnaście. Wyłonione one zostały w trzech regionalnych eliminacjach rozegranych 9 grudnia 2017 roku.

Podział na grupy i terminarz gier został opublikowany 11 stycznia 2018 roku.

Wśród mężczyzn triumfowała drużyna Waikato, zaś w turnieju żeńskim tytuł zdobył zespół Manawatu. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali uznani Jordan Bunce i Tenika Willison.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

2018
2018 w rugby union
2018 w Nowej Zelandii